Ю́рий Петро́вич Алаферо́вский (11 июня 1942 года, Новосибирск, РСФСР, СССР — 26 мая 2009 года, там же) — российский государственный деятель, член Совета Федерации РФ.

Биография 
Родился 11 июня 1942 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта.
 1964—1968 гг. — мастер, прораб в строительных организациях.
 1970—1973 гг. — старший инженер дорожной технологической лаборатории службы пути, мастер «Дорстройтреста» на Западно-Сибирской железной дороге.
 1973—1975 гг. — начальник отдела капстроительства Новосибирского объединённого авиаотряда.
 1975—1978 гг. — заместитель начальника аэропорта Енисейского авиаотряда, заместитель начальника аэропорта Красноярского авиаотряда.
 1979—1985 гг. — заместитель начальника Красноярского управления гражданской авиации.
В конце 80-х годов был заместителем начальника Западно-Сибирского управления гражданской авиации.
В 1991—1996 гг был директором новосибирского аэропорта «Толмачёво». В начале 1996 назначен вице-губернатором Новосибирской области, директором департамента транспорта, связи и дорог. Затем в 1998—2000 гг — первым вице-губернатором области, занимался топливно-энергетическим комплексом.
 2000 г. — руководитель Западно-Сибирского регионального центра валютно-экспортного контроля Министерства финансов РФ.
 2000—2001 гг. — руководитель новосибирского территориального представительства Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ.
 2001—2005 гг. — член Совета Федерации РФ от Новосибирской области. В СФ был сначала членом Комитета по вопросам экономической политики (2001—2002), затем — членом Комитета по промышленной политике (2002—2005).
После 2005 года был избран в Новосибирский облсовет и был в нём заместителем председателя и руководителем фракции «Единая Россия».
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Регионального политического совета Новосибирского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Умер 26 мая 2009 года в Новосибирске после продолжительной болезни. Похоронен на Заельцовском кладбище.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта».
 Заслуженный работник транспорта РФ.
 Нагрудный знак «Отличник аэрофлота».

Ссылки 
 Юрий Петрович Алаферовский. Невосполнимая утрата.

Выпускники Сибирского университета путей сообщения
Члены «Единой России»
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области
Персоналии:Новосибирск
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Заслуженные работники транспорта Российской Федерации
Похороненные на Заельцовском кладбище
Отличники Аэрофлота